Дми́трий Ива́нович Дани́лов:
 Данилов, Дмитрий Иванович (?—?) — воевода на службе у московского князя Василия III.
 Данилов, Дмитрий Иванович (1922—2001) — полный кавалер ордена Славы.